Николай Макеев:
 Макеев, Николай Васильевич (1887—1975) — журналист, художник. Член Учредительного собрания. 
 Макеев, Николай Иванович (1911—1988) — генерал-лейтенант, главный редактор газеты «Красная звезда».
 Макеев, Николай Константинович (1920—1998) — актёр, народный артист России.